Aleksandr Ilitx Brodski (1895-1969), químic i físic soviètic
 Aleksandr Màrkovitx Brodski (1942-), periodista, assagista i traductor moldavoisraelià
 Aleksandr Sàvitx Brodski (1955-), arquitecte rus
 Aleksandr Serguéievitx Brodski (1880-1939), dramaturg rus